Флаг городского поселения Андреевка Солнечногорского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 августа 2014 года решением Совета депутатов городского поселения Андреевка № 65/14−14 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 9736.

Флаг городского поселения Андреевка разработан на основе герба городского поселения Андреевка и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее голубым и жёлтым цветом фигуры из герба Адреевского городского поселения: Андреевский крест с плечами, обременёнными жёлтыми лучами и жёлтую восьмилучевую звезду в центре полотнища».

Обоснование символики 
Первые исторические сведения о деревне Андреевка, найденные в писцовых книгах, относятся к 1586 году. Городское поселение Андреевка образуют 9 населённых пунктов — рабочий посёлок Андреевка, село Алабушево, деревни Бакеево, Баранцево, Голубое, Горетовка, Жилино, Жилино и Общественник. В 1958 году на территории городского поселения был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт стеклопластиков и стекловолокна (ВНИИСС). Создание института, единственного градообразующего предприятия поселения, способствовало развитию посёлка, росту жилищного строительства и предприятий культурно-бытового обслуживания населения. На территории поселения осуществляют деятельность Московский областной госпиталь ветеранов войн, Центральная клиническая больница восстановительного лечения Федерального медико-биологического агентства России, филиал «Андреевка» государственного учреждения «Научный центр биомедицинских технологий Российской Академии наук». На территории поселения располагаются части ВМФ России. На территории муниципального образования находится Спасский храм — памятник истории и культуры XVII века, усадьба Дедешино — памятник архитектуры.

Символика фигур и цветов флага городского поселения Андреевка многозначна:

— широкий Андреевский крест — гласный символ, указывающий на название поселения. Святой Андрей считается крестителем Руси, и потому особо почитаем в России, особенно военными моряками, которые имеют отношение и к городскому поселению;

— восьмилучевая звезда — аллегорический символ единого поселения, где тело звезды — административный центр поселения посёлок Андреевка, а восемь лучей — другие населённые пункты. Восьмилучевая (Вифлеемская) звезда — символизирует высокую духовность местных жителей-прихожан Спасского храма. Звезда своими лучами повторяет очертания Андреевского креста, усиливая его символичность для городского поселения;

— жёлтые лучи на плечах креста — аллегоричны лучам стеклодувных печей изготовляющих стекловолокна, разработанных во ВНИИСС, чем символизируют градообразующее предприятие городского поселения. Отходящие от внутренних углов креста к краям полотнища лучи — аллегоричны стеклонитям, наматывающимся на барабан транспортировочной тары.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением восьмиконечных звёзд